Кушва — река в России, протекает в Новолялинском районе Свердловской области. Устье реки находится в 151 км по правому берегу реки Лобвы. Длина реки составляет 45 км.

Притоки 
Притоки Кушвы (км от устья):
 13 км: Ольхуш (левый приток);
 27 км: Матюшенка (правый приток).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России река Кушва относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Тавды от истока и до устья, без реки Сосьвы от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки Тобол. Речной бассейн реки Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200011000.

Примечания 

Притоки Лобвы
Реки Новолялинского городского округа